«История русской революции» — двухтомная книга Льва Троцкого о русской революции 1917 года, впервые опубликованная в 1930 году. Является фундаментальным трудом автора по исторической проблематике, в которой формулируется непосредственная связь между событиями Февральской и Октябрьской революций. Книга «политически окрашена» и имеет антисталинскую направленность. Была переведена на многие языки; впервые издана в России в 1997 году.

Описание и история 
К работе над «Историей русской революции» Троцкий приступил во время своей высылки в Турции (на острове Принкипо близ Константинополя). Немалую помощь в написании работы Троцкому оказывали его помощники и секретари — «широкий штат сотрудников аппарата». Сам Троцкий писал, что без материалов, архивных и библиотечных изысканий, поставлявшихся ему собственным сыном — Львом Седовым — «невозможна была бы ни одна из написанных мною за последние десять лет работ, в частности „История русской революции“». За публикацию книги в виде статей в американском журнале «Saturday Evening Post» Лев Давидович получил в общей сложности 45 тысяч долларов.

Первый том посвящён политической истории Февральской революции, второй — Октябрьской. Как сам Троцкий отмечал в предисловии: «…главный вывод настоящей книги, — что Февральская революция была только оболочкой, в которой скрывалось ядро Октябрьской революции».

Рукопись книги хранится в Гуверовском институте, где является едва ли ни главным раритетом всего архива Троцкого. Широкому российскому читателю книга оказалась доступна лишь после распада Советского Союза, в 1997 году — в год 80-летия революционных событий в Петрограде. По мнению историка Юрия Емельянова, высказанному в 1990 году, советские «запреты на знакомство» с жизнью и работами Троцкого (включая «Историю русской революции») обосновывались так: «раз вы читаете троцкистскую литературу, значит вы заражаетесь троцкистскими взглядами… превращаетесь в троцкиста».

Критика 
После знакомства с двухтомником «История русской революции» бывший министр иностранных дел Временного правительства, кадет Павел Милюков с удивлением отметил: «Мы с [Троцким] сошлись в оценке общего хода русской Февральской революции и роли руководившего этим ходом умеренно-социалистического центра». Он также добавил, что «Сталин… завидует уму Троцкого (отсюда [сталинская] ненависть к человеку высшей культуры), но многое от него заимствует…». Доктор экономических наук Солтан Дзарасов называл данную книгу, наряду с «Преданной революцией», «заслуживающей особого внимания». Он охарактеризовал её как «эпическое полотно одного из величайших событий мировой истории».

В предисловии к русскому изданию профессор Николай Васецкий отмечал ценность книги, как написанной «активным участником освещаемых событий, знающим их не только по документам». Кроме того, Васецкий обращал внимание на попытку автора — не только мемуариста и публициста, но и исследователя — «дать научно объективную… картину величайшего события XX века». В то же время «книга не свободна от передержек, умолчаний, сделанных в угоду политической конъюнктуре: Троцкий ненавидел Сталина, не скрывал этой ненависти и больше всех, пожалуй, мечтал о низложении и дискредитации вождя ВКП(б)». Профессор Васецкий также с сожалением констатировал, что работа Троцкого отражает субъективистский подход автора к оценке описываемых событий, является «полуправдой» — с явным влиянием «теории перманентной революции».

Анализ истории революции в России был использован Троцким для дополнительной аргументации — фактической и статистической — своей теории неравномерного и комбинированного развития отсталых стран: причём, Российская империя относилась автором именно к отсталым государствам. Тезис о том, что Россия была «приговорена самой природой на долгую отсталость» вызвал критику со стороны Ю. Емельянова и комментарии со стороны других исследователей наследия Льва Давидовича.

Известный на Западе автор трёхтомной биографии Троцкого Исаак Дойчер считал, что в книге Троцкий «сознательно принизил свою роль в революции и выпятил в ней роль Ленина». Возражая Дойчеру, профессор Н. Васецкий отмечал, что Троцкий использовал свою книгу не для того, чтобы умалить собственную роль, а, наоборот, чтобы её выпятить и преувеличить — предполагалось, что этой книгой автор, потерпевший поражение во внутрипартийной борьбе, хотел даже «вернуть прошлое назад, переиграть» его заново.

Американский троцкист  считает книгу фундаментальным трудом, и замечал с сожалением, что не может прочитать её в оригинале — на русском языке. С высокой оценкой Д. Норта согласны и авторы четырёхтомной биографии Троцкого Юрия Фельштинского и Георгия Чернявского: они называют эту «монументальную» работу «самым весомым произведением Троцкого по исторической проблематике», не утратившим своё историографическое значение и в начале XXI века. Они обращают внимание на «тенденциозность» мнения профессора Васецкого, хотя и соглашаются с «политической окрашенностью» книги. Профессор Перри Андерсон писал о книге как о наиболее ярком примере «солидного марксистского исторического анализа» и о единственном воспроизведением прошлого, в котором мастерство и «страсть историка сплелись с опытом политического лидера и организатора».

Биограф Троцкого, генерал Дмитрий Волкогонов отнёс «Историю русской революции» к одной из двух лучших книг, созданных Троцким (наравне с автобиографией «Моя жизнь»): «даже если бы изгнанник не написал больше ничего… его имя навсегда бы осталось в ряду талантливых исторических писателей». Другой биограф революционера — Исаак Дойчер — также выделяет именно эти два «главных исторических сочинения» Троцкого.

Знаменитый американский астрофизик Карл Саган, желая познакомить своих советских коллег с замалчиваемыми аспектами истории Советской России, регулярно привозил в СССР экземпляры именно этой «классической» книги. Американский историк-троцкист Сирил Джеймс называл данную книгу «лучшим историческим трудом о революции». В современной социалистической прессе обзоры новых изданий «Истории…» Троцкого появляются по сей день.

«Ответ» Сталина 
В 1931 году в журнале «Пролетарская революция» появилась статья Иосифа Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма», которую можно рассматривать как «ответ» советского лидера на «печатную продукцию Троцкого» (книги «Моя жизнь» и «История…», а также множество статей в газетах и журналах). Основной смысл сталинской статьи сводился к необходимости прекращения всякой дискуссии по проблемам истории партии и революции:

Переводы 
Перевод книги на английский язык был выполнен Максом Истменом, отозвавшимся о книге как об однои из «высших достижений ума и воли» Троцкого — сам революционер оценил работу переводчика как блестящую. Французским же текстом, созданным  под псевдонимом «Парижанин», автор остался недоволен: «Это не перевод, а вариации переводчика на тему автора».

Произведение Троцкого вышло на многих языках (немецком, испанском, польском и других) и практически по всему миру: в 1940 году — в Китае, в 1950 — в Японии, в 1971 — в Турции. К 1980 году только в США «История…» издавалась девять раз.

Текст книги 
 Книга на русском языке
 Книга на английском языке
 Книга на французском языке

См. также 
 Моя жизнь (Троцкий)

Примечания

Литература 
 Книги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Статьи
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сочинения Льва Троцкого
Русские исторические сочинения
Книги по алфавиту
Книги 1930 года
Революция 1917 года в России
Троцкизм
Исторические сочинения XX века